Az 1936-os Tour de France volt a 30. francia körverseny. 1936. július 7-e és augusztus 2-a között rendezték. A versenyt létrehozó és 1903-óta vezető Henri Desgrange már 71 éves volt és a kezdés előtt egy héttel veseműtéten esett át, az első szakaszt még kocsiban fekve végigkísérte, de a következő résztől átadta az igazgatói posztot Jacques Goddetnek.

Első alkalommal vetek részt jugoszláv és román kerékpárosok a Touron, és az első szakaszgyőzelmet szerezte Paul Egli Svájcnak. Az olasz-abesszínia háború miatt az olasz versenyzők nem vehetek részt. Az verseny elején Maurice Archambaud állt az élen, a hetedik hegyi szakaszt Theo Middelkamp holland kerekes nyerte, annak ellenére hogy sohasem vett részt hegyi versenyen. Sylvère Maes a nyolcadik szakaszon vette át a vezetést összetettben, de a harmadik helyre feljött Antonin Magne egy percre megközelítve a belgát, A Pireneusokban az időkülönbség nyolc percre nőtt, majd Maes négy szakaszgyőzelmével bebiztosította a győzelmet. A második helyen lévő Félicien Vervaecke az egyik egyéni versenyző váltóval felszerelt kerékpárját vette kölcsön amiért 10 perc büntetést kapott és ezzel helyet cserélt Magnevel.

Szakaszok

Végeredmény

Egyéni verseny

Hegyek királya

Pontverseny 

 100 000 francia frankkal jutalmazták a versenyzőket.

Csapatverseny 

Németország, Svájc, Jugoszlávia, Románia és Ausztria csapata is indult, de a feladások miatt kiestek a csapatversenyből. Az olasz versenyzőket az Abesszin-Olaszország háború miatt nem engedték indulni.

További információk 

 A verseny végeredménye 

France
Tour de France